Ел Кора има више значења:

 Ел Кора (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Кора (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кора, Километро 28 (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику